«Ра́ннерс» () — датский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Суперлиге. Основан в 1898 году как Randers Freja. 1 января 2003 года, выступая в 1-м дивизионе, клуб слился с 5-ю любительскими клубами. Домашние матчи проводиит на стадионе «Ауто Си Парк», вмещающем 12 000 зрителей. В сезоне 2005/06 Раннерс выиграл Кубок страны и вышел в Суперлигу.

История

Достижения 
 Обладатель Кубка Дании (5): 1967, 1968, 1973, 2006, 2021
 Финалист Кубка Дании: 2013

История выступлений

«Раннерс» в еврокубках 

 Данные на 2 августа 2013 года.

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Основной состав

Известные игроки 

  Роберт Арзуманян
  Юра Мовсисян
  Тодор Янчев
  Бай Джиби Фалль
  Ли Нгуен

Интересные факты 
 Клуб дважды подряд попадал в Лигу Европы по рейтингу Fair Play: в сезонах 2009/2010 и 2010/2011.
 В чемпионате Дании 2009/2010 Раннерс занял 10-е место, избежав вылета. При этом клуб в первых 16-ти матчах сыграл 4 раза вничью и 12 проиграл (забив 11 мячей, пропустив 32), а в следующих 16-ти матчах 10 раз победил и 6 раз сыграл вничью (забив 25 мячей, пропустив 8), эта беспроигрышная серия прервалась поражением в последнем туре.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Дании